Пятое правительство Израиля () было сформировано Моше Шаретом 26 января 1954 года и было первым правительством Израиля с момента создания государства, которое не возглавлял Давид Бен-Гурион. После своей отставки с поста премьер-министра в декабре 1953 Бен-Гурион поселился в кибуце в пустыне Негев, а пост премьера передал Шарету.

Шарет сформировал коалиционное правительство почти в том же партийном и персональном составе, что и предыдущее. Изменениями по отношению к предыдущему кабинету было занятие Шаретом поста министра иностранных дел по совместительству, назначение Пинхаса Лавона на пост министра обороны, введение в правительство Залмана Арана в качестве министра без портфеля, а также ликвидация двух постов заместителей министра.

После скандала с делом Лавона (так называемое «Грязное дело») и отставки Лавона с поста министра обороны в феврале 1955 в правительство на пост министра обороны вернулся Бен-Гурион.

Пятое правительство Израиля ушло в отставку 29 июня 1955 года, когда фракция партии общих сионистов отказалась воздержаться при голосовании по вотуму доверия правительству в Кнессете, инициированному фракциями Херут и  в связи с позицией правительства по приговору журналисту Грюнвальду, который обвинил Исраэля Кастнера в сотрудничестве с нацистами.

Примечания

Литература

Ссылки 
  Пятое правительство Израиля на сайте Кнессета 

05